Příjmení Staník nosí více významných osobností:

 Gustáv Staník (1857–1941) – slovenský varhaník, hudební skladatel a pedagog
 Jaroslav Staník (* 1957) – český politik a živnostník
 Marián Staník (1931–2015) – slovenský fotbalista, obránce